Андрей Чесноко́в: Чесноков, Андрей Валерьевич (род. 1985) — глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области (c 2022).
 Чесноков, Андрей Эдуардович (род. 1966) — советский и российский теннисист.